Aulnay ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Aulnay (Aube) im Département Aube
 Aulnay (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
 Aulnay (Vienne) im Département Vienne

mit Namenszusatz:
 Aulnay-l’Aître im Département Marne
 Aulnay-la-Rivière im Département Loiret
 Aulnay-sous-Bois im Département Seine-Saint-Denis
 Aulnay-sur-Iton im Département Eure
 Aulnay-sur-Marne im Département Marne
 Aulnay-sur-Mauldre im Département Yvelines

Aulnay steht außerdem für
 Kloster Aulnay in Aunay-sur-Odon, Département Calvados

Der Name Aulnay bezieht sich auf den Bewuchs mit Erlen (frz. Aulne). Die Schreibweisen Aunay und Launay haben den gleichen Hintergrund.